Die Barcelona Open Banc Sabadell 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. April 2021 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Belgrad die Serbia Open gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Barcelona Open Banc Sabadell, welche zur ATP Tour 500 gehörten, zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel aus dem Jahr 2019 war Dominic Thiem, im Doppel gewannen Juan Sebastián Cabal und Robert Farah den Titel im Jahr 2019. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.565.480 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.702.800 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 17. und 18. April 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Barcelona